Las guerras del golfo Pérsico fueron una serie de conflictos militares armados de los siglos  y , entre países del hemisferio occidental y sus aliados e Irak:

 La guerra Irán-Irak (1980-1988). Fue una guerra entre Irán e Irak como resultado de la invasión del segundo, bajo el gobierno de Saddam, que buscaba la anexión de la región de Shatt al-Arab, considerado territorio iraní tras los acuerdos de Argel (1975). 
 La guerra del Golfo (1990-1991) (también llamada Guerra del Golfo Pérsico, Operación Tormenta del Desierto y Primera Guerra del Golfo). Fue una guerra entre Irak y una coalición de países liderados por los Estados Unidos en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait; la guerra finalizó con el resultado de victoria por parte de la coalición liderada por Estados Unidos y una larga lista de naciones auspiciada por las Naciones Unidas.
 La guerra de Irak (2003-2011) (también llamada tercera guerra del golfo Pérsico, Operación Libertad Iraquí y Segunda Guerra del Golfo). Fue una guerra entre Irak y una coalición de países liderados por los Estados Unidos con el resultado del derrocamiento de Saddam Hussein y la retirada de las tropas de la coalición ante un Irak muy inestable.
 El conflicto en Irak, iniciado en 2003 tras la invasión del país por parte de los Estados Unidos.